Osoby o nazwisku Guyart:
 Astrid Guyart − francuska florecistka
 Brice Guyart − francuski szermierz, olimpijczyk
 Maria Guyart-Martin − zakonnica, katolicka święta